structuur binnenin het lichaam van verschillende ongewervelde diersoorten waaronder sponzen, zie skeletnaald
 spiculum (rondworm), orgaan van rondwormen dan betrokken is bij de voortplanting
 spiculum (wapen), een Romeinse werpspeer